Osoby o tym nazwisku:
 Edward Albert Sharpey-Schafer – brytyjski fizjolog
 Edward T. Schafer – amerykański polityk, gubernator Dakoty Północnej
 Kelly Schafer – szkocka curlerka, olimpijka
 Natalie Schafer – amerykańska aktorka
 R. Murray Schafer – kanadyjski kompozytor